

Persone 
 Blake Ritson – attore, doppiatore e regista britannico
 Rosie Taylor-Ritson – attrice britannica

Altro 
 Manoscritto Ritson – libro corale e codice musicale inglese del tardo XV secolo